Francesco Chiesa – scrittore (1871-1973)
 Francesco Chiesa – presbitero (1874-1946)
 Francesco Chiesa – calciatore (1931-)